Warner Bros. Records — американський лейбл звукозапису, один з найбільших у галузі. Заснований 1958 року, як попередник «Warner Music Group», зараз є дочірньою компанією цієї корпорації. Знаходиться у Бюрбанці.

На лейбл у різні часи були підписані такі виконавці, як Gorillaz, Linkin Park, Muse, Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, Metallica, Sex Pistols, Мадонна та інші.

Дочірні компанії
 A&E Records (раніше Records UK) (з 2003)
 Helium 3 (record label) (з 2006)
 Asylum Records (з 1972)
 Beluga Heights]] (з 2008)
 Festival Mushroom Records (з 2005)
 Hotwire Unlimited (2010)
 Machine Shop Recordings (з 2001)
 Loveway Records (з 2009)
 Mind of a Genius (з 2016)
 Arkade Records (з 2016)
 Nonesuch Records (з 2004)
 OVO Sound (з 2012)
 Parlophone (з 2014)
 Reprise Records (з 1963)
 REMember Music (з 2014)
 Sire Records (1978–1995, 2003 - до сьогодні)
 Artery Recordings (з 2017)

Виконавці

Поточні
Перелік виконавців, які підписані на лейбл на даний момент

Adam Lambert
AJR
Alexa Feser
Alvarez Kings
Andra Day (Buskin/Warner Bros.)
Angelica Garcia
The Arcs
Banks & Steelz
Baskery
Bat for Lashes
Bebe Rexha
Ben Lee
Biffy Clyro
Big Data
The Black Keys
Blonde
Blur
Бренді Кларк
Brodinski
Built to Spill
Cardiknox
Cerrone
Cher
Ciara
Club Cheval
Cut Snake
Damien Rice
Damon Albarn
Daniella Mason
Devin Dawson
Daye Jack
The Dead Weather
Death from Above 1979
Deftones
Delta Rae (Sire/Warner Bros.)
Disciples
Disturbed
Dua Lipa
Duran Duran
Dwight Yoakam
Dylan Gardner
Echosmith
Eric Clapton (Warner/Reprise)
Feder
The Flaming Lips
Foals
Fort Minor (Machine Shop/Warner Bros.)
Fleet Foxes (Nonesuch/Warner Bros.)
Gallant (Mind Of a Genius/Warner Bros.)

Gary Clark Jr.
Gerard Way
Giovanni James
Golden Features
Goo Goo Dolls
Gorillaz (Parlophone/Warner Bros.)
Grades
Green Day (Reprise Records/Warner Bros.)
Greg Holden
GTA
Good Girl
The Head and the Heart
Houndmouth
Idina Menzel
iLoveMakonnen
Джейсон Деруло
Jenny Lewis
Josh Groban
JR JR
Kaskade
Kaya Stewart
Kid Rock
Kimbra
Klangstof
Kylie Minogue (Parlophone/Warner Bros.)
L2M
Larry June
Laura Marano
Lianne La Havas
LIGHTS
Lil Pump (Tha Lights Global/Warner Bros. Records)
Lily Allen (Regal/Warner Bros.) (US)
Lindemann
Linkin Park
Lukas Graham
Liam Gallagher
Mac Miller
The Magician
Majid Jordan (OVO Sound/Warner Bros.)
Mr.Jay (OVO Sound/Warner Bros.)
Mass Collective Mind
Mastodon
Mayra Veronica
Michael Bublé
Michael Canitrot
Muse
My Chemical Romance
Mystery Skulls
Madeintyo

Neil Young (Reprise/Warner Bros.)
Never Shout Never (Loveway/Warner Bros.)
New Politics (DCD2/Warner Bros.)
Nico & Vinz
Nile Rodgers
Oliver Heldens
One Ok Rock
Partybaby
PartyNextDoor
Paul Weller
Phases
Phora
Priory
Red Hot Chili Peppers
RedOne
Regina Spektor (Sire/Warner Bros.)
The Regrettes
Residual Kid
Richard Hawley
Rituals Of Mine
Roy Woods (OVO Sound/Warner Bros.)
Royal Blood
Seal
The Shelters
Spencer Ludwig
Stevie Nicks
Sahbabii
Sleeping With Sirens
Teemid
Tegan and Sara (Sire/Warner Bros.)
Theophilus London
THEY. (Mind Of a Genius/Warner Bros.)
Tom Petty and the Heartbreakers (Reprise/Warner Bros.)
Twin Shadow
Wavves
The Wild Feathers
Wilding
XYconstant
Yolanda Be Cool

Примітки

Посилання 
 

Warner Music Group
Лейбли звукозапису Лос-Анджелеса
Підприємства, засновані 1958
Підприємства Бербанка